Alexander Mann peut désigner :
 Alexander Mann (1853-1908), peintre écossais;
 Alexander Mann (1980-), pilote de bobsleigh allemand.